Razor — Banda de speed metal canadense.
Razor (banda japonesa) — (レザー) banda japonesa de rock alternativo.
Razor 1911 (RZR) — Grupo anônimo de warez. Conhecida por desenvolver cracks de jogos. 
Razor Computadores — fabricante brasileiro especializado em computadores de alta performance (workstations)
Razor & Tie — gravadora novaiorquina fundada em 1990.
Razor-qt — ambiente de trabalho open source baseado em Unix

Localidades
Razor (montanha) — montanha localizada nos [[Alpes Julianos]
Razor, Texas — comunidade estadunidense localizada no estado do Texas.

Ver também
Razor (ou razor blade) é um termo em inglês para Navalha de barbear.
Razer — marca de acessórios e periféricos gamer

Desambiguação